Ruin eller ruins kan syfta på:

 Ruin – lämning av förfallen, övergiven byggnad
 Ruinmotorväg – en förfallen och ej komplett motorväg

Geografi
 Ruin (Livland) – en gammal frälsegård i Livland
 Ruin-ön – en grönländsk ö
 Ruins Lake – en kanadensisk sjö
 Menke Ruins – ett amerikanskt fornminne

Kultur
 Ruin (bokförlag) – ett svenskt bokförlag och tidskrift
 Ruin (musikalbum) – det norska black metal-bandet Cor Scorpiis andra studioalbum, utgivet 2018
 Ruins (album av First Aid Kit) – ett svenskt musikalbum
 Ruins (japansk musikgrupp) – en japansk musikerduo
 The Ruins – en amerikansk skräckfilm
 The Ruins of Our Future – ett svenskt musikalbum
 Art in Ruins – en brittisk konstnärsgrupp
 My Ruin – ett amerikanskt heavy metal-band

Personer
 Dagmar Ruin Ramsay – en finländsk sjuksköterska och memoarförfattare
 Hans Ruin – en svensk filosof och estetiker
 Hans Ruin den yngre – en svensk filosof, skribent och översättare
 Ingrid Ruin – en finländsk målare
 Olof Ruin – en svensk statsvetare
 Waldemar Ruin – en finlandssvensk filosof och pedagog